E43 può riferirsi a:

Codici 
E43, codice ECO di alcune linee della variante Rubinstein della difesa Nimzo-indiana, un'apertura degli scacchi

Trasporti 
Strada europea E43, da Würzburg a Bellinzona
M113E43, versione del motore a scoppio Mercedes-Benz M113

Altro 
HMS E43, sommergibile della classe E della Royal Navy